Великий Рожин — село Косівського району Івано-Франківської області. 
 Малий Рожин —  село Косівського району Івано-Франківської області.
Рожин улус - остяцький (хантський) улус у 16-17 сторіччях у верхів'ях Ками